Les Amis Philanthropes nº 3 is een vrijmetselaarsloge in Brussel die deel uitmaakt van het Grootoosten van België.

Geschiedenis

Ze is een afsplitsing van Les Amis Philanthropes nº 1 in 1911, omdat het ledenaantal van deze loge te hoog werd.
 
In 1928 ontstond uit haar schoot de Franstalige Brusselse loge Prométhée, als afscheuring.

Familiebanden
Les Amis Philantrophes nº 3 maakt deel uit van een maçonnieke familie die behoort tot het Grootoosten van België en die als volgt is samengesteld:

 loge nº 4 : Les Vrais Amis de l'Union (et du Progrès Réunis) Bruxelles (1782/1854)
 loge nº 5 : Les Amis Philanthropes nº 1 (1797)
 loge nº 6 : Les Amis Philanthropes nº 2 Bruxelles (1894-1973) 
 loge nº 59 : Les Amis Philanthropes nº 2 Alpha Bruxelles (1973)
 loge nº 60 : Les Amis Philanthropes nº 2 Omega Bruxelles (1973)
 loge nº 7 : Les Amis Philanthropes nº 3 Bruxelles (1911)
 loge nº 23 : Prométhée (1929)
 loge n° 8 : Tradition et Solidarité Bruxelles (G.L.B.) (1959-19XX)
 loge n° 48 : Le Ciment Bruxelles (1964)
 loge nº 56 : Les Amis Philanthropes nº 4 Bruxelles-Henri Saint-Jean (1972)
 loge n° 82 : Anderson Bruxelles (1982)
 loge nº - : La Félicité Bienfaisante Gand (G.O.N.) (1804-18XX)
 loge nº - : L'Espérence Bruxelles (1805-18XX)
 loge nº - : Les Amis du Progrès Bruxelles (1838-1854)
 loge nº - : L'Avenir Charleroi (1837-18XX)
 loge nº 22 : Action et Solidarité (nº 1) Bruxelles (1924)
 loge nº 31 Action et Solidarité nº 2 Bruxelles (1949)
 loge nº 32 Action et Solidarité nº 3 Bruxelles (1949)
 loge nº 80 Action et Solidarité 1980 Bruxelles (1980)
 loge nº 42 Le Libre Examen Bruxelles (1960)
 loge nº 23 : L'Union Bruxelles (1962) (G.L.B. tot 1979) / nº 1 : L'Union (1962)  (R.G.L.B. vanaf 1979)
 loge nº 17 : L'Heureuse Rencontre Bruxelles (G.L.B.) (1966)

Bekende leden

Bekende leden zijn of waren:

 Robert Hamaide (1907-1979), jurist en voormalig grootmeester G.O.B.
 Georges Van Hout (1918-2004), mathematicus, letterkundige en radiomaker

Zie ook
 Lijst van loges in Brussel

Grootoosten van België
Loge in Brussel
Religie in Frans- en Duitstalig België